Il termine San Julian o San Julián, nome in spagnolo di San Giuliano, può riferirsi a:

San Julián – comune della Bolivia nel dipartimento di Santa Cruz
San Julián – comune de El Salvador nel Dipartimento di Sonsonate
San Julián – comune del Messico
San Julian – municipalità delle Filippine nella Provincia di Eastern Samar
Las Ventas de San Julián – comune della Spagna nella Provincia di Toledo
Puerto San Julián – porto naturale dell'Argentina in Patagonia